Амбитус

 Амбитус — категория модального лада в музыке. 
 Амбитус — юридический термин в римском праве.